Clairance, une autorisation délivrée à un aéronef,
 Clairance, un paramètre biologique.